Metter kan syfta på följande platser:

Tyskland 

 Metter (Enz) – en biflod till Enz, Baden-Württemberg,

USA 

 Metter, Georgia, countyhuvudort, Candler County,